Bjørn Einar Romøren (ur. 1 kwietnia 1981 w Oslo) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Hosle IL, brązowy medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata i czterokrotny medalista mistrzostw świata w lotach, w latach 2005–2011 rekordzista świata w długości skoku. Mistrz Norwegii z 2001 i 2005 (K-120).

Życiorys 
Swoje najlepsze występy odnotował w sezonie 2003/2004, kiedy trenerem kadry został Mika Kojonkoski. W swoim dorobku ma brązowy medal olimpijski (Turyn 2006), dwa brązowe medale mistrzostw świata oraz dwa złote medale mistrzostw świata w lotach narciarskich. Wszystkie te trofea zdobył w konkursach drużynowych. Podczas ostatniego konkursu sezonu 2013/2014 w Planicy ogłosił oficjalne zakończenie kariery skoczka narciarskiego. 

Po zakończeniu kariery został kierownikiem działu marketingu Norweskiego Związku Narciarskiego, a także wystąpił w norweskiej wersji reality show „Ekspedycja”. W lipcu 2019 poinformował, że walczy z wykrytym w biodrze nowotworem złośliwym – mięsakiem Ewinga. Zwycięstwo z chorobą ogłosił w maju 2020.

Jego brat Jan-Erik Romøren jest wokalistą black metalowego zespołu – Tsjuder.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. E. Romørena na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. E. Romørena na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. E. Romørena na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Norwescy medaliści olimpijscy
Norwescy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Oslo
Urodzeni w 1981